

Geografia 
 Of – città della provincia di Trebisonda (Turchia)

Sigle 
 Občanské fórum – partito politico ceco
 Fronte di Liberazione del Popolo Sloveno, (in sloveno: Osvobodilna fronta slovenskega naroda – acronimo: OF), – organizzazione comunista della resistenza slovena durante la seconda guerra mondiale

Codici 
 OF – codice vettore IATA di Air Finland e Transports et Travaux Aériens de Madagascar

Sport 
 OF – nei ruoli del baseball, esterno (outfielder)

Altro 
 OF – targa automobilistica di Offenbach am Main (Germania)

Altri progetti